Das Dorf der Verdammten ist der Titel

 eines Films von Wolf Rilla, siehe Das Dorf der Verdammten (1960)
 eines Films von John Carpenter, siehe Das Dorf der Verdammten (1995)